Кавкамахи — село в Акушинском районе Дагестана.

Образует сельское поселение село Кавкамахи как единственный населённый пункт в его составе.

География 
Расположено в 6,5 км к северо-западу от села Акуша, на реке Акуша.

Население

Этимология 
С даргинского языка Кавка-махьи переводится «Скала-хутор», что значит «хутор на скале».

Примечания 

Населённые пункты Акушинского района
Муниципальные образования Акушинского района
Сельские поселения Дагестана